Fortuna ha sido el nombre de las embarcaciones de recreo del rey Juan Carlos I. 

: Velero de la clase Dragon, con el que el entonces príncipe Juan Carlos, participó en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, y con el que ganó varias ediciones del campeonato de España de la citada clase. Se encuentra expuesto en el museo olímpico de Barcelona.
: Velero de la clase Patín de vela construido en 1978 para el Rey Juan Carlos I y que éste utilizó de forma esporádica. El monarca lo regaló en 2011 al Real Club Astur de Regatas con motivo del centenario de su fundación, y se encuentra expuesto en las instalaciones de este club. 
: Yate costero construido por los astilleros Viudes, de Vilasar de Mar (Barcelona), en el navegó la familia real hasta 1978, tras lo cual, fue adquirido en marzo de 1979 por el marqués de Mondéjar.
: Yate que se comenzó a construir en los astilleros Mefasa, de Avilés, para sustituir al de 1979, pero a cuya adquisición renunció el Rey ante el contexto de la crisis económica de aquel momento. Fue adquirido por la empresaria de Vigo María Davila, y posteriormente por la sociedad inglesa Boxrig Investments para su uso como chárter. Fue rebautizado con el nombre Corona de Mar. Salió a la venta en Estados Unidos en mayo de 2013.
: Yate regalado por el rey Fahd de Arabia Saudí, en el que navegó la familia real hasta el año 1999.
: Yate que fue regalado al monarca por varios empresarios mallorquines. Fue donado por el Rey a Patrimonio Nacional. El Rey renunció a su uso en 2013.

Yates